Turnišće, plaats in Kroatië
Turnišče, gemeente in Slovenië